Harnisch steht für:

 Harnisch, Körperpanzer eines Ritters
 Harnisch (Heraldik), der Körperpanzer als Wappenfigur
 Harnisch (Geologie), parallele Striemung (Bewegungsspur auf Bruchflächen)
 Test-Harnisch, in der Qualitätssicherung von Software
 eine spezielle Zugeinrichtung beim Damastweben, siehe Damast#Harnischsystem
 Harnisch (Lengdorf), Ortsteil der Gemeinde Lengdorf, Landkreis Erding, Bayern

Harnisch ist der Familienname folgender Personen:

 Arnold Harnisch, deutscher Bildhauer
 Daniel Harnisch (* 1992), Radrennfahrer
 Ferdinand Harnisch (1837–1910), deutscher Architekt
 Friedrich Harnisch (1873–?), deutscher Maler 
 Friedrich August Harnisch (1826–1903), deutscher Pädagoge
 Georg Friedrich Harnisch († 1857), deutscher Zinngießer-Meister und Unternehmer
 Hanno Harnisch (* 1952), deutscher Journalist
 Hartmut Harnisch (* 1934), deutscher Archivar und Historiker
 Heinz Harnisch (* 1934), deutscher Fußballspieler
 Henning Harnisch (* 1968), deutscher Basketballspieler
 Hermann Harnisch (1883–1951), deutscher Politiker (SPD, SED)
 Johann Baptist Harnisch (1777–1826), österreichischer Medailleur, ab 1811 Direktor der k.k. Münzgraveur-Akademie in Wien
 Josef Harnisch (1914–1982), deutscher Politiker (CDU), Oberbürgermeister von Trier
 Jürgen Harnisch (1942–2013), deutscher Industriemanager
 Jutta Harnisch (* 1935), deutsche Kostümbildnerin
 Kathleen Harnisch († 2008), deutsche Rallye-Copilotin
 Klaus Harnisch (* 1933), deutscher Regisseur und Dramaturg
 Ludwig Hermann Harnisch (1825–1904), deutscher Zinngießer-Meister und Unternehmer
 Matthäus Harnisch (um 1535–1596), deutscher Buchhändler und Verleger
 Otto Harnisch (1901–1961), deutscher Professor für Hydrobiologie
 Otto Siegfried Harnisch (ca. 1568/70–1623), deutscher Komponist
 Paul Wilhelm Harnisch (1874– ?), deutscher Maler
 Philipp Harnisch (* 1985), deutscher Jazzmusiker
 Rachel Harnisch (* 1973), Schweizer Opernsängerin (Sopran)
 Rüdiger Harnisch (* 1955), deutscher Germanist
 Rudolf Harnisch (1864–nach 1921), deutscher Rechtsanwalt, sächsischer Justizminister (SPD)
 Rudolf Harnisch (Schriftsteller) (* 1921), deutscher Schriftsteller 
 Sebastian Harnisch (* 1967), deutscher Politikwissenschaftler
 Walter Harnisch (1906–1988), österreichischer Künstler der Malerei und Gebrauchsgraphik

 Wolf Harnisch (1918–1992), deutscher Schauspieler, Regisseur, Film- und Fernsehproduzent
 Wolfgang Harnisch (1934–2022), deutscher evangelischer Neutestamentler
 Wolfgang Hoffmann-Harnisch (1893–1965), deutscher Schriftsteller, Dramaturg, Theater-, Film-, Hörspielregisseur und Drehbuchautor

Siehe auch:
 Harnischwelse, Welse aus Südamerika